Topi représente :

 Topi, une ville au Pakistan ;
 un des noms vernaculaires donnés à une espèce d'antilopes africaines, Damaliscus lunatus ;
 le nom d'un couvre-chef, le topi ou dhaka topi, calot porté par les hommes au Népal.